Tiberti puede referirse a:

 María Dhialma Tiberti, (La Plata, Buenos Aires, 25 de octubre de 1928 - San Isidro, Buenos Aires, 16 de enero de 1987), fue una escritora argentina.
 Luis Tiberti, (Alessandria, Italia, 27 de abril de 1868 - La Plata, Buenos Aires, 12 de febrero de 1942) fue un empresario y filántropo argentino.
 Gianluca Tiberti (Roma, 24 de abril de 1967) es un ex-pentatleta italiano.
 Simone Tiberti (Brescia, 13 de septiembre de 1980) es un jugador de voleibol italiano.
 Alberto Tiberti (Génova, 10 de agosto de 1911) es un exjugador de fútbol italiano.
 Gustavo Tiberti, (Rosario, Santa Fe, 11 de diciembre de 1959) es un exjugador de tenis argentino.